The Choice – film del 1914 diretto da Ulysses Davis
 The Choice – film del 1918 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 The Choice – film del 1925 diretto da Alexander Butler